Диспут:

 Диспут — в схоластической системе образования средневековой Европы формальный способ ведения спора.
 Диспут — художественный фильм, экранизация произведения Фритьоф Капра.